20-й чемпионат Европы по баскетболу проходил в Бельгии с 15 по 24 сентября 1977 года. Матчи принимали города Льеж и Остенде: в Льеже проходили матчи группы «А», а также полуфинальные и финальные игры; в Остенде — матчи группы «Б». В финальной стадии приняли участие 12 национальных сборных. Чемпионом в 3-й раз подряд стала сборная Югославии.

Формула турнира отличалась от предыдущего: 12 команд были разбиты на 2 предварительные группы, затем проводились полуфинальные игры (по «перекрёстной» схеме: первая команда группы «А» соперничала со второй командой группы «Б» и т. д.) и финальный раунд.

Групповой этап

Группа «А» 

15 сентября
  —  101:61 (46:28)
  —  88:86 (42:40)
  —  70:59 (35:24)

16 сентября
  —  96:117 (44:63)
  —  86:81 (39:40)
  —  78:73 (37:32)

17 сентября
  —  76:87 (33:51)
  —  85:70 (41:37)
  —  69:103 (38:61)

19 сентября
  —  85:92 (37:51)
  —  96:82 (45:34)
  —  95:87 (52:50)

20 сентября
  —  87:103 (42:47)
  —  100:81 (46:40)
  —  115:74 (62:35)

Группа «Б» 

15 сентября
  —  73:90 (36:44)
  —  107:98 (45:39, 81:81, 94:94) 2ОТ
  —  76:79 (27:46)

16 сентября
  —  80:88 (35:41)
  —  114:95 (59:34)
  —  61:67 (27:30)

17 сентября
  —  67:87 (40:46)
  —  73:70 (36:37)
  —  83:111 (43:45)

19 сентября
  —  100:85 (49:36)
  —  111:75 (48:35)
  —  93:94 (49:41)

20 сентября
  —  85:78 (46:44)
  —  103:111 (48:55)
  —  107:86 (52:59)

Полуфинальный раунд 
Матчи проходили 22 и 23 сентября.

За 9-12-е места
  —  72:73 (40:40)
  —  88:84 (44:41)

За 5-8-е места
  —  108:85 (44:37)
  —  74:81 (46:50)

За 1-4-е места
  —  69:88 (32:45)
  —  76:91 (38:37)

Финальный раунд 
Матчи проходили 23 и 24 сентября.
  —  89:71 (45:37)
  —  89:106 (43:48)
  —  104:89 (42:49)
  —  78:88 (47:47)

Матч за 3-е место 
  —  81:91 (37:45)

Финал 
  —  74:61 (42:27)

Символическая сборная 
По итогам группового этапа аккредитованные на турнире журналисты и специалисты выбрали символические сборные каждой из групп. Лучшими игроками группы «А» были названы Пьерлуиджи Марцорати, Дино Менегин (оба — Италия), Владимир Ткаченко, Владимир Арзамасков (оба — СССР) и Атанас Голомеев (Болгария); группы «Б» — Иржи Поспишил, Камил Брабенец (оба — Чехословакия), Кес Акербом (Нидерланды), Крешимир Чосич и Драган Кичанович (оба — Югославия).

По итогам всего турнира в символическую сборную вошли Зоран Славнич (Югославия), Мики Беркович (Израиль), Дражен Далипагич (Югославия), Кес Акербом (Нидерланды) и Атанас Голомеев (Болгария). Дражен Далипагич также получил награду как самый ценный игрок чемпионата.

Итоговая таблица

Составы команд-призёров 
  Сборная Югославии: 4. Йошко Папич, 5. Драган Кичанович, 6. Винко Еловац, 7. Дуе Крстулович, 8. Желько Ерков, 9. Анте Джогич, 10. Зоран Славнич, 11. Крешимир Чосич, 12. Ратко Радованович, 13. Жарко Вараич, 14. Дражен Далипагич, 15. Мирза Делибашич; тренер — Александр Николич

  Сборная СССР: 4. Станислав Ерёмин, 5. Виктор Петраков, 6. Валерий Милосердов, 7. Александр Сальников, 8. Владимир Арзамасков, 9. Александр Харченков, 10. Сергей Белов, 11. Владимир Ткаченко, 12. Анатолий Мышкин, 13. Михаил Коркия, 14. Александр Белостенный, 15. Владимир Жигилий; тренер — Александр Гомельский

  Сборная Чехословакии: 4. Йозеф Нечаш, 5. Войтех Петр, 6. Иржи Конопасек, 7. Владимир Птачек, 8. Станислав Кропилак, 9. Павол Бояновский, 10. Зденек Кос, 11. Иржи Поспишил, 12. Властимил Климеш, 13. Камил Брабенец, 14. Зденек Доуша, 15. Густав Грашка; тренер — Павел Петера

Составы участников чемпионата Европы по баскетболу 1977 года

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Европы-1977 на сайте архива ФИБА
 Чемпионат Европы-1977 на сайте ФИБА-Европы

 
1977 год в баскетболе
Сентябрь 1977 года
Спорт в Бельгии в 1977 году
Международные спортивные соревнования в Остенде
Международные спортивные соревнования в Льеже
Чемпионаты Европы в 1977 году